Скрябина — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Скрябина, Антонина Владимировна (1894—1977) — советский педагог, общественный деятель, писатель.
 Скрябина, Ариадна Александровна (1905—1944) — русская поэтесса, деятельница французского Сопротивления; дочь А. Н. Скрябина.
 Скрябина, Елена Александровна (урожд. Горсткина; 1906—1996) — мемуарист блокады Ленинграда, профессор русской литературы.
 Скрябина, Любовь Петровна (урожд. Щетинина; 1848—1873) — российская пианистка; мать А. Н. Скрябина.
 Скрябина, Марина Александровна (1911—1998) — французский музыковед и композитор; дочь А. Н. Скрябина.
 Скрябина, Мария Александровна (1901—1989) — советская актриса; дочь А. Н. Скрябина.